Christian Liebe ist der Name folgender Personen:

* Christian Liebe (Komponist) (Christian Siegmund Liebe; 1654–1708), deutscher Komponist und Organist
 Christian Amynt Liebe (1816–1909), deutscher Marineoffizier
 Christian Gottlob Liebe (1696–1753), deutscher Kupferstecher